Die Eredivisie 2008/09 war die zweite Spielzeit der niederländischen Eredivisie der Frauen. Meister wurde, wie im Vorjahr, der AZ Alkmaar.

Saisonüberblick 

In der zweiten Saison seit Einführung der Eredivisie für Frauen setzten sich erneut die Spielerinnen des AZ Alkmaar durch. Erstmals startete die Liga mit sieben Mannschaften. Im Jahr zuvor waren es nur sechs. Neu dabei waren die Damen von Roda JC Kerkrade. Insgesamt 28 Spieltage wurden ausgetragen. Der erste Spieltag begann am 21. August 2008, der letzte endete im Jahr darauf am 28. Mai 2009. Gleich in der ersten Begegnung der Saison des FC Twente Enschede gegen Willem II Tilburg musste das Spiel beim Stand von 0:1 abgebrochen werden, nachdem die Lichtanlage ausgefallen war. Die Partie wurde 3:0 zu Gunsten der Gäste ausgelegt.

Im gesamten Wettbewerb fielen 243 Tore. Mit vierzehn Treffern war Sylvia Smit vom SC Heerenveen die beste Angreiferin. Den torgefährlichsten Angriff stellte der Meister AZ mit insgesamt 45 Treffern, wobei Chantal de Ridder (10 Tore) und Claudia van den Heiligenberg (11 Tore) zusammen fast die Hälfte der gesamten Toranzahl erzielte. Beste ausländische Stürmerin war die Waliserin Jessica Fishlock, die es zu fünf Treffern brachte. Damit verbesserte sie die Bestmarke der Belgierin Femke Maes, die im Vorjahr nur vier Tore erzielen konnte. Allerdings wurden da nur 20 Partien ausgetragen, also acht weniger. Neuling Roda JC brachte es nur auf 22 eigene Treffer und setzte damit den Negativwert dieser Saison. Zudem kassierte man 65 Gegentreffer. Keine weitere Mannschaft musste öfters den Ball neu anstoßen als die Kerkrader Damen.
Den höchsten Sieg feierte der SC Heerenveen am 13. November 2008 mit einem 6:1-Auswärtserfolg gegen Roda JC Kerkrade. Den höchsten Heimsieg fuhr das Team von ADO Den Haag ein, indem man ebenfalls Roda JC mit 5:0 schlug.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Kreuzresultate

Beste Torschützinnen

Weblinks 
 www.vrouwenvoetbalnederland.nl/

Einzelnachweise 

200809
Fußballsaison 2008/09